Henrik Lund kan henvise til flere personer:

 Henning Jakob Henrik Lund (1875-1948) – grøndlandsk præst og poet
 Henrik Lund (maler) (1879-1935) – norsk maler
 Henrik H. Lund (født 1936) – dansk tekstforfatter og skuespiller
 Biskop Henrik af Lund (død ca. 1066) – dansk biskop
 Henrik Lund (producer) – dansk musikproducer og lydtekniker.
 Henrik Sigvard Lund (1825-1889) - dansk læge og nevø til Søren Kierkegaard
 Henrik Lund (født 1978) - dansk skuespiller og Reumert-vinder
 Henrik Lund (professor) (født 1960) - professor i energiplanlægning -